Schmit ist der Familienname folgender Personen:
 Camille Schmit (1908–1976), belgischer Komponist
 Charlotte Schmit (* 2006), luxemburgische Fußballspielerin
 Claude Schmit (* 1960), luxemburgischer Medienmanager 
 Jean Schmit (1931–2010), luxemburgischer Radrennfahrer 
 Johannes Maria Schmit (* 1981), deutscher Theatermacher
 Julian Schmit, deutscher Rapper und Sänger, siehe Schmyt
 Lydie Schmit (1939–1988), luxemburgische Politikerin
 Nicolas Schmit (* 1953), luxemburgischer Politiker und Diplomat
 Roman Schmit (1935–2020), deutscher Jurist und Politiker (SPD) 
 Sophie Schmit (* vor 1980), französische Filmeditorin
 Timothy B. Schmit (* 1947),  US-amerikanischer Musiker, Bassist und Sänger
 Tomas Schmit (1943–2006), deutscher Maler, Zeichner, Objektkünstler und Schriftsteller

Siehe auch:
 Schmitt (Begriffsklärung)
 Schmidt (Familienname)
 Schmid (Familienname)